Ошма — аббревиатура:
 ОШМА — Офицерская школа морской авиации.

Ошма — название нескольких географических объектов в России:

 Ошма — река в России, протекает в Мамадышском районе Республики Татарстан.
 Ошма — река в Кировской и Нижегородской областях России.

См. также 
 Верхняя Ошма
 Куренная Ошма